ECW steht als Abkürzung für:

 Eastern Coach Works, ehemaliger Hersteller für Aufbauten für Omnibusse und Schienenbusse aus Lowestoft, England (1912–1987)
 EC Wilhelmshaven, mehrere Eishockeyvereine in Wilhelmshaven
 Eilenburger Chemiewerk, ehemaliger traditionsreicher Chemiestandort in der Stadt Eilenburg  
 Enhanced Compressed Wavelet, Kompressionsverfahren für Raster-Bilddaten
 Extreme Championship Wrestling, eine US-amerikanische Wrestlingorganisation (1992–2001) als auch eine wöchentliche Wrestlingshow (2006–2010)

EC-W steht für:

 Galápagos in Ecuador nach ISO 3166-2

ECW